Мише́ль Я́гги (, ; 22 сентября 1987; Берн, Швейцария) — швейцарская кёрлингистка, чемпион мира среди смешанных пар.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото ().
 Зимняя Универсиада: бронза (2013, 2015).
 : золото ().
 Европейский юношеский Олимпийский фестиваль: золото (2005).
 : серебро (), бронза (, , ).
 : золото (2005, 2007, 2008).
 : серебро ().
 : золото (), серебро (, ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Team Jäggi
 Чемпионат Швейцарии среди смешанных команд 2018
 Архив - Чемпионат Швейцарии среди смешанных команд 2017
 Архив - Чемпионат Швейцарии среди смешанных команд 2012

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу